Ancelle del Cuore di Gesù, di Córdoba: congregazione di suore fondata da Catalina de María Rodríguez
 Ancelle del Cuore di Gesù, di Strasburgo: congregazione di suore fondata da Oliva Uhlrich